Sagittario steht für:

 Aerfer Sagittario II, Flugzeugtyp des italienischen Herstellers Aerfer
 Ambrosini Sagittario, Strahlflugzeugtyp des italienischen Herstellers SAI-Ambrosini
 Kloster Sagittario, Zisterziensermönchsabtei in der Basilikata
 Sagittario (Fluss), in Italien

Siehe auch:
 Sagittarius